Xixia ist:
der chinesische Name der tangutischen Dynastie (1032–1227) in Nordwestchina, siehe Westliche Xia-Dynastie;
der Kreis Xixia (西峡县) der bezirksfreien Stadt Nanyang, Provinz Henan, Volksrepublik China, siehe Xixia (Nanyang) 
der Stadtbezirk Xixia (西夏区) der bezirksfreien Stadt Yinchuan im Autonomen Gebiet Ningxia der Volksrepublik China, siehe Xixia (Yinchuan).